Denis Oliveira de Souza ou simplesmente Denis (Ipatinga, 21 de setembro de 1983), é um ex-jogador brasileiro de futebol.

Carreira 
Mineiro, Dênis foi revelado pela Ponte Preta. Em 2005, atuou pela União Barbarense.

Denis chegou à Vila Belmiro em maio de 2006, dois dias após a eliminação do time da Copa do Brasil para seu então clube, o Ipatinga.

Vinha se destacando no Santos até sofrer uma grave lesão no joelho, em 18 de outubro de 2006, que o afastou dos gramados. Após nove meses de tratamento no departamento médico, Denis voltou a campo em 7 de fevereiro de 2008, na vitória (1 a 0) contra o Marília, na Vila Belmiro.

Após se desvincular do clube litorâneo em disputa judicial, Dênis foi contratado pelo Corinthians, por indicação de Antônio Carlos Zago, com quem tinha atuado pelo Santos. Foi apresentado no dia 30 de maio de 2008. Dênis teve passagem apagada pelo clube, onde sofreu uma terceira lesão de joelho. A imagem mais marcante foi em 2009, quando se envolveu em briga com Marcinho durante treinamento da equipe.

Em janeiro de 2009, foi contratado pelo , só que não acertou suas bases salariais com o clube e voltou ao Corinthians.

Em maio de 2010, foi emprestado ao EC Bahia até o final do ano.

Ligações externas 

Naturais de Ipatinga
Futebolistas de Minas Gerais
Futebolistas da Associação Atlética Ponte Preta
Futebolistas da União Agrícola Barbarense Futebol Clube
Futebolistas do Ipatinga Futebol Clube
Futebolistas do Santos Futebol Clube
Futebolistas do Sport Club Corinthians Paulista
Futebolistas do Clube Náutico Capibaribe
Futebolistas do Esporte Clube Bahia